Tamašauskas ist der Familienname folgender Personen:

 Erikas Tamašauskas (* 1957), litauischer Politiker
 Vladas Tamašauskas (* 1995), litauischer Pokerspieler